L'église Augustine et Jean-Baptiste de Cracovie (en polonais Kościół św. Augustyna  i św. Jana Chrzciciela) est une église catholique située à l'ouest de la colline du château de Wawel. C'est l'église du couvent des Prémontrés à Cracovie.

Histoire 
Le monastère et l'église ont été construits vers le milieu du  par le chevalier Jaksa Gryfita après son retour de la croisade en Terre Sainte. Le monastère et l'église ont été gravement endommagés lors de la conquête mongole en 1241. La reconstruction a eu lieu dans les années 1255 à 1259. Cependant, l'église et le monastère ont de nouveau été gravement endommagés lors des attaques suivantes des Tatars en 1260 et 1287. Encore une fois, l'église a été endommagée pendant le siège de Cracovie par Maximilien III Habsbourg en 1587.

De 1596 à 1626, l'église a été refaite en style baroque par Giovanni Trevano et Giovanni Petrini. Władysław Łuszczkiewicz a créé le tableau de Jean-Baptiste, le deuxième patron de l'église.

Liens web 

 Page d'accueil

Église en Pologne
Cracovie
Monument à Cracovie
Architecture romane en Pologne
Église romane